Het Engelse woord voor een gluurder of voyeur. De benaming is ontleend aan een latere toevoeging aan de geschiedenis van Lady Godiva.
Peeping Tom (film), een film uit 1960
Peeping Tom (danstheatercollectief), een Belgisch danstheatercollectief
Peeping Tom (band), een Amerikaanse band
Peeping Tom (album), een album van bovengenoemde band
Peeping Tom (lied), een lied van de band Placebo